Барневка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Барневка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Барневка — деревня в Шадринском районе Курганской области.